Miejscowości w USA:
 Catoosa – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Rogers
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Catoosa (ang. Catoosa County) – w stanie Georgia